Thring ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Thring (1821–1887), britischer Pädagoge
 Frank Thring (1926–1994), australischer Film- und Theaterschauspieler